I-League is samen met de Indian Super League de hoogste nationale voetbalcompetitie van India onder toezicht van de All India Voetbal Federatie. De competitie is opgericht in 2007. De I-League nam in 2007 het stokje over van de National Football League.

Er is ook een 2e divisie, genaamd de I-League 2nd Division.

Teams (welk seizoen?) 
 FC Air-India
 Chirag United SC
 Churchill Brothers SC
 Dempo SC
 Indian Arrows
 Kingfisher East Bengal FC
 HAL SC
 JCT FC
 Mohun Bagan AC
 Mumbai FC
 ONGC FC
 Pune FC
 Salgaocar SC
 Viva Kerala FC

Landskampioenen

Eeuwige ranglijst
Clubs in het groen zijn clubs die in 2019/20 in de hoogste klasse spelen.

Externe links 
 Kolkata Voetbal
 the-aiff.com - Officiële website van de All India Football Federation
 I League op Goal.com
 India's Premier Voetbal Site
 I-League - India's Premier League